Con il termine Dead Presidents ci si può riferire a:

Dead Presidents: canzone promozionale del rapper statunitense Jay-Z per l'album Reasonable Doubt.
Dead Presidents II: canzone inserita nell'album Reasonable Doubt di Jay-Z, con la stessa base ma testo differente rispetto alla precedente.
Diverse versioni di Dead Presidents II registrate da altri artisti.
Dollari sporchi, film uscito negli Stati Uniti con il nome Dead Presidents.